Віню́-сюр-Баранжо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 85 км на південь від Орлеана, 22 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 866 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2126,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віню-сюр-Баранжон на сайті французького Національного інституту географії
 Віню-сюр-Баранжон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віню-сюр-Баранжон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віню-сюр-Баранжон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віню-сюр-Баранжон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер